Кирквуд има више значења:
 Кирквуд (Калифорнија)
 Кирквуд (Пенсилванија)
 Кирквуд (Илиноис)
 Кирквуд (Мисури)